Ростовська операція :

 Ростовська операція (1941) (5 листопада — 2 грудня 1941) — битва радянських та німецьких військ за Ростов-на-Дону.
 Ростовська оборонна операція (1941) (5 — 16 листопада 1941) — фронтова оборонна операція радянських військ Південного фронту та 56-ї окремої армії під час операції «Барбаросса» з метою відбиття наступу основних сил німецької групи армій «Південь» під Ростовом та прориву його військ на Кавказ. Частина Ростовської операції.
 Ростовська наступальна операція (1941) (27 листопада — 2 грудня 1941) — фронтова наступальна операція радянських військ Південного фронту, що проводилася з метою розгрому німецької 1-ї танкової армії та визволення міста Ростову-на-Дону. Частина Ростовської операції.
 Ростовська операція (1942) (17 — 24 липня 1942) — оборонна операція радянських військ лівого крила Південного фронту в ході проведення військами Вермахту стратегічного наступу на півдні СРСР влітку 1942 року.
 Ростовська операція (1943) (1 січня — 18 лютого 1943) — наступальна операція радянських військ Південного фронту за сприянням Закавказького (з 24 січня 1943 — Північно-Кавказького фронту) у ході зимового наступу Червоної армії взимку 1942–1942 року з метою розгрому німецьких військ групи армій «Дон» на нижньому Дону, визволення Ростова-на-Дону та відрізання північно-кавказького угруповання Вермахту від основних сил німецьких військ на Східному фронті.

Див. також 
 Битви та операції німецько-радянської війни
 Брянська операція
 Тихвинська операція
 Дем'янська операція

Операції і битви радянсько-німецької війни